Per folclore britannico si intende l'insieme delle tradizioni folcloristiche tipiche della Gran Bretagna.

Bibliografia

Voci correlate 
Mitologia gallese
Mitologia irlandese
Divinità celtiche
Ciclo arturiano

Cultura del Regno Unito